

Cinema 
Condotta (Conducta) – film del 2014 diretto da Ernesto Daranas

Geografia 
 Via della Condotta – via del centro di Firenze.

Diritto 
 Condotta rilevanza giuridica del comportamento umano
 Condotta antisindacale – nel diritto del lavoro, il comportamento del dirigente atto a limitare l'esercizio della libertà dell'attività sindacale.

Istruzione 
 Condotta – il comportamento dell'alunno nel contesto scolastico.

Scienza e tecnica 
 Condotta (o meglio: conduttura) – in idraulica, un modo di trasporto di fluidi a mezzo di tubi.

Sociologia 
 Condotta – nel generico senso di comportamento

Storia 
 Condotta militare – il contratto stipulato dai condottieri delle compagnie di ventura nel Medioevo.
 Condotta forestale marsicana – il consorzio forestale italiano del 1922.